Ethojulus är ett släkte av mångfotingar. Ethojulus ingår i familjen Parajulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Cylinderdubbelfotingar
Ethojulus